Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Ujunggebang (Sukra), een plaats in het bestuurlijke gebied Indramayu in de provincie West-Java
 Ujunggebang (Susukan), een plaats in het bestuurlijke gebied Cirebon in de provincie West-Java